Institut de recherche et d'informations socio-économiques, au Québec.
 Institut de relations internationales et stratégiques, en France.